Кама се може односити на:
 Кама (митологија)
 Кама (река)
 Кама (Трапани)
 Кама (Фукуока)
 Кама (Иран)

Види још 
 Карма
 Кама сутра